Сателит може бити:
 Природни сателит
 Вештачки сателит
 метеоролошки сателит
 шпијунски сателит
 телекомуникациони сателит
 Сателит (четврт), у урбанизму: релативно самостална градска четврт великих градова
 Сателит (Смак, песма), песма групе Смак
 Сателит (Нови Сад), градска четврт Новог Сада
 Сателит (Лена, песма), песма извођача Лене Мајер Ландрут, победник Песме Евровизије 2010.
 Сателит (Код Лиоко), епизода серије Код Лиоко